

Patronyme 

 David Heinrich Hoppe (1760-1846), médecin, pharmacien et botaniste allemand ;
 Emil Hoppe (1876-1957), architecte et peintre autrichien ;
 Felix Hoppe-Seyler (1825-1895), chimiste et physiologiste allemand ;
 Laura García Hoppe (1853-1946), peintre et écrivaine espagnole ;
 Ketty Gilsoul-Hoppe (1868-1939), artiste peintre belgo-allemande ;
 Jenny Hoppe (1870-1934), artiste peintre belgo-allemande, sœur de la précédente ;
 Harry Hoppe (1894-1969), général allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Johannes Hoppe (1861-1925), homme politique allemand ;
 Marianne Hoppe (1909 ou 1911-2002) actrice allemande de théâtre et de cinéma ;
 Paul Werner Hoppe (1910-1974), officier SS et commandant de camps de concentration ;
 Hans-Hermann Hoppe (1949-), philosophe et économiste américain ;
 Rene Hoppe (1976-), bobeur allemand ;
 Rolf Hoppe (1930-2018), acteur allemand ;
 Rudolf Hoppe (1922-2014), chimiste allemand ;
 Wolfgang Hoppe (1957-), pilote de bobsleigh allemand.

Astronomie 
 (3499) Hoppe, astéroïde.

Botanique 
 Drave de Hoppe, espèce de plantes de la famille des Brassicacées.

Voir aussi